6-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 1958 года впервые прошёл в польском городе Лодзь с 9 по 18 мая. В финальной стадии приняли участие 10 национальных сборных. На первом этапе все команды в 3-х группах определили по 2 сборные - участницы финального группового турнира. На втором этапе в финальном групповом турнире были разыграли медали чемпионата. Чемпионками Европы впервые стали баскетболистки сборной Болгарии, в решающем матче обыгравшие сборную СССР в овертайме.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа С

Квалификационный раунд

Финальный раунд

Итоговое положение

Составы команд

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1958 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1958 на сайте www.todor66.com

1958
1958 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1958 году